Драфт НБА 2002 года проходил 26 июня в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. На драфте было выбрано 57 игроков из числа студентов американских колледжей, профессиональных игроков зарубежных клубов и выпускников старших школ в США. Телетрансляцию церемонии осуществляли кабельные сети ESPN и TNT. Право выбора под первым номером в результате лотереи, прошедшей 19 мая, получил клуб «Хьюстон Рокетс». Клуб «Миннесота Тимбервулвз» был лишён права выбора игрока в первом раунде за нарушение лимита зарплат в сезоне 2000/2001.

Под первым номером «Хьюстон Рокетс» выбрали китайского центрового Яо Мина, ставшего первым иностранцем, выбранным под первым номером на драфте. Всего в 2002 году было выбрано 17 иностранцев — больше, чем на предыдущих драфтах. Лучшим новичком по итогам сезона 2002/2003 был признан Амаре Стадемайр.

Первый раунд

Второй раунд

Примечания

Ссылки 
 Драфт 2002 года на официальном сайте НБА
 Драфт 2002 года на сайте Basketball-Reference.com

Драфты НБА
НБА в сезоне 2002/2003